Orkanen Emily kan syfta på:

Orkanen Emily (1993) - en kategori 3-orkan i Atlanten, dödade tre i North Carolina
Orkanen Emily (2005) - en kategori 5-orkan i Atlanten, dödade femton stycken